Als Kalkinfarkt bezeichnen Ärzte
bestimmte Kalkablagerungen in der Bindehaut des Auges; siehe Kalkinfarkt (Auge)
Krankhafte Kalkablagerungen im Nierengewebe; siehe Nephrokalzinose